Уи́льям «Билл» Макри́дис (; ) — американский профессиональный футболист. Играл за команды НФЛ «Филадельфия Иглз», «Нью-Йорк Джайентс» и «Питтсбург Стилерз», а также за команду КФЛ «Гамильтон Тайгер-Кэтс» на позиции квотербека (1947—1953). Член Зала спортивной славы AHEPA (1978).

Биография 
Родился в греческой семье. Его отец был сапожником, занимался бизнесом на территории кампуса Пенсильванского университета. Билл заинтересовался футболом уже в детстве, посещая игры команды Пенсильванского университета.

Играл за команду Университета Невады в Рино, который окончил со степенью доктора философии в области психологии. Также получил степень магистра наук от Пенсильванского университета.

В годы Второй мировой войны служил в Корпусе морской пехоты США. Службу проходил в Японии (1945).

В 1959 году совместно с Бенедиктом Кореном основал детский дневной лагерь «Indian Springs» в Честер-Спрингсе (Пенсильвания).

Проживал в округе Делавэр (Пенсильвания).

Примечания

Ссылки 
 Bill Mackrides
 [prabook.com/web/bill.mackrides/1745828 Bill Mackrides]
 Before there was Colin Kaepernick, there was Bill Mackrides
 Indian Springs Day Camp History & Philosophy
 AHEPA Hall of Fame
 Dr. William «Bill» Mackrides

Игроки в американский футбол США
Квотербеки НФЛ
Игроки «Филадельфия Иглз»
Игроки «Гамильтон Тайгер-Кэтс»
Игроки «Нью-Йорк Джайентс»
Игроки «Питтсбург Стилерз»
Выпускники Уэст-Честерского университета
Выпускники Университета Невады в Рино
Выпускники Пенсильванского университета
Предприниматели США